A DE jelentései lehetnek:
Debreceni Egyetem
az USA Delaware nevű állama